Reagan může znamenat:

příjmení
 Faye Reagan (* 1988) – americká pornoherečka
 John Henninger Reagan (1818–1905) – americký politik
 Nancy Reaganová (1921–2016) – první dáma USA, manželka Ronalda Reagana
 Ron Reagan (* 1954) – americký politik
 Ronald Reagan (1911–2004) – americký prezident
 Atentát na Ronalda Reagana (1981)

jiné významy
 Reagan County – okres v USA
 Ronald Reagan Freedom Award – nejvyšší civilní vyznamenání v USA
 USS Ronald Reagan (CVN-76) – letadlová loď US Navy

Podobné slovo 
 Regan – rozcestník příjmení

Rozcestníky - příjmení